Шарлоттаун — канадский топоним.

 город Шарлоттаун — столица канадской провинции Остров Принца Эдуарда.
 поселение Шарлоттаун — небольшое поселение в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.